Хан Соль Я (; 3 августа 1900, Хамхын,  — 5 апреля 1976) — северокорейский писатель, общественный деятель и политик. Один из организаторов Корейской ассоциации пролетарских писателей. В русском языке встречаются также варианты написания имени Хан Сер Я, Хан Соря. В период с 1956 по 1958 годы занимал должность министра образования и культуры КНДР.

Биография 
В период японского колониального правления писал политически ориентированные левые произведения, в 1940-е перешёл к активной поддержке Японской империи и её военных кампаний. После 1945 года стал одним из главных сторонников Ким Ир Сена и начальником Союза Писателей в КНДР. Активно участвовал в создании культа Ким Ир Сена и пропагандистском обеспечении массовых репрессий. В 1963 году сам был репрессирован, его книги были изъяты из обращения. В 1969 году восстановлен в правах. Похоронен на кладбище национальных героев.

Работы 
Автор романов «Сумерки» (1936), «Молодость» (1937), трилогии «Башня», «Суховей», «Подсолнух», романа «Тэдонган» (1952), повестей и рассказов «Переходный период» (1929), «Шакалы» и др.

Примечания

Литература 
 Brian Myers: Han Sŏrya and North Korean Literature. The failure of Socialist realism in the DPRK. East Asia Program, Cornell University, Ithaca (New York) 1994, ISBN 0-939657-84-8, ISBN 0-939657-69-4.

 Хан Сер Я. Сборник рассказов. Пхеньян: Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1967.
 Хан Сер Я. Сумерки. Роман. М.: Гослитиздат, 1958 (авториз. пер. Е. Берман).
 Хан Сер Я. Сумерки. Роман. М.: ИЛ, 1959 (пер. Е. Тё).
 Хан Сер Я. Сумерки. Роман. М.: Гослитиздат, 1961 (пер. Д. Приемский).
 Хан Сер Я. Тэдонган. Роман. М.: ИЛ, 1959, 1961 (пер. Е. Тё).

Ссылки 
 
 Памятник на могиле

Писатели Кореи
Члены ЦК Трудовой партии Кореи
Депутаты Верховного народного собрания КНДР
Министры КНДР